Christmas Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Christmas Creek (Blackwood River), Nebenfluss des Blackwood River in Western Australia
 Christmas Creek (Comet River), Nebenfluss des Comet River in Queensland
 Christmas Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (King Sound) in Western Australia
 Christmas Creek (Kennedy River), Nebenfluss des Kennedy River in Queensland
 Christmas Creek (Macleay River), Nebenfluss des Macleay River in New South Wales
 Christmas Creek (Oakover River), Nebenfluss des Oakover River in Western Australia